Edoardo Boncinelli – genetista italiano
 Evaristo Boncinelli – scultore italiano
 Francesco Boncinelli – poeta italiano